Giessen (Noord-Brabant), plaats in de Nederlandse gemeente Altena
Giessen-Nieuwkerk, plaats in de Nederlandse gemeente Molenlanden 
Giessen-Oudekerk, plaats in de Nederlandse gemeente Molenlanden
Giessen (rivier), rivier in het zuidoosten van de Alblasserwaard
Giessen (Frankrijk), riviertje in de Elzas
Giessen (Grote Waard), verdronken dorp
Gießen, plaats in de Duitse deelstaat Hessen